Con guerra del Golfo Persico o guerra del Golfo si intende identificare alcuni conflitti avvenuti negli ultimi due decenni del XX secolo e nella prima parte degli anni 2000 che hanno avuto come teatro il Medio Oriente ed in particolare alcuni dei Paesi che si affacciano sul Golfo Persico, ossia Iran, Iraq, Kuwait e Arabia Saudita:

 Guerra Iran-Iraq (1980-1988) (chiamata Guerra del Golfo Persico nel periodo in cui era combattuta), conflitto fra Iran e Iraq.
 Guerra del Golfo (1990-1991) (Prima guerra del Golfo, Guerra del Kuwait), guerra fra Iraq e una coalizione guidata dagli Stati Uniti, scoppiata dopo l'invasione irachena del Kuwait.
 Operazione Desert Fox (1998) avviata come risposta all'inadempienza irachena riguardo alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
 Guerra in Iraq (2003-2011) (Seconda guerra del Golfo, Guerra in Iraq del 2003), conflitto fra Iraq e una coalizione guidata dagli Stati Uniti che ha portato alla caduta del regime di Saddam Hussein ed è continuata con l'occupazione militare del Paese.
Guerra civile in Iraq (2014-2017) causata dalla insurrezione sunnita nell'ovest del Paese che ha portato alla nascita dello Stato Islamico dell'Iraq e della Siria (ISIS) ed al conseguente intervento militare internazionale contro di esso.

Pagine correlate 

Guerra anglo-irachena del 1941